Plaats in Indonesië
 Sigedong (Mancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sigedong (Bumijawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sigedong (Tretep), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java